cittadini – plurale di cittadino
 Cittadini – classe sociale della Repubblica di Venezia

Persone 
 Arturo Cittadini – generale italiano
 Caterina Cittadini – religiosa italiana
 Celso Cittadini – grammatico e filologo italiano
 Lorenzo Cittadini – rugbista a 15 italiano
 Luigi Cittadini – medico e docente italiano
 Giuseppe Cittadini – politico italiano
 Pier Francesco Cittadini – pittore italiano
 Tito Cittadini – pittore argentino